Победенское сельское поселение — муниципальное образование в России:

 Победенское сельское поселение — в Адыгее.
 Победенское сельское поселение — в Ростовской области.